Српска лига Војводина у сезони 2013/14. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи је Војвођанска лига, са две групе - Војвођанска фудбалска лига Исток и Војвођанска фудбалска лига Запад.

Клубови у сезони 2013/14.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Спољашње везе 
 „Српска лига Војводина“ - резултати и табела  www.srbijasport.net
 Српска лига Војводина на сајту Фудбалског савеза Војводине

Српска лига Војводина
Српске фудбалске лиге у сезони 2013/14.